Джадд Апатоу (, род. 6 декабря 1967) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и бывший стендап-комик.

Ранняя жизнь 
Джадд Апатоу родился в семье нью-йоркских евреев. Отец был инженером-строителем, мать работала в комедийном клубе. С детства Джадд был одержим комедиями, любимый актёр — Стив Мартин. В старших классах вёл юмористическую передачу на школьном радио.

Карьера 
После окончания школы поступил в Университет Южной Каролины по специальности «сценарист». Во время и после учёбы выступал в жанре стендап-камеди, затем стал писать шутки другим комикам. Познакомился с такими звездами, как Бен Стиллер, Джон Ловитц, Оуэн Уилсон, стал сценаристом и продюсером комедийных программ на телевидении. Сняв фильм «Сорокалетний девственник» и написав сценарий киноленты «Немножко беременна», утвердился в киносреде. В настоящее время продолжает писать сценарии и продюсировать комедии.

Личная жизнь 
Женат на Лесли Манн, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Кабельщик», у них две дочери, Мод и Айрис. Джадд снимает жену и детей в своих фильмах, живёт с семьёй в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Ссылки 

Телережиссёры США
Выпускники Средней школы Сьоссет
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»